Михаи́л Ку́шнер: Кушнер, Михаил Григорьевич (1872—1938) — начальник санитарного отдела ВЧК-ОГПУ-НКВД, корврач.
 Кушнер, Михаил Иванович (1906—1986) — паровозный машинист, Герой Социалистического Труда.